MMM eller mmm kan avse: 

 MMM – siffran 3000 med romerska siffror
 MMM (företag) – ett ryskt företag
 MMM AB – ett svenskt företag
 MMM – en TV-serie för barn från 1967, se Modiga mindre män
 MMM – ett årligt evenemang och demonstration engelska: Million Marijuana March, se Global Marijuana March
 Mmm Papi – en sång Britney Spears, Adrien Gough, Nicole Morier, Peter-John Keer, Henry Walter Britney Spears, Adrien Gough, Nicole Morier, Peter-John Keer, Henry Walter på albumet Circus
 Mmm... att vilja ha – en sång av Bara vänner
 Mmm äta mat – en barnbok av Lotta Olsson
 Mmm... Prepare to Be Swayed – ett musikalbum av Espen Lind
 Mmm Mmm Mmm Mmm  – Crash Test Dummies femte singel från 1993
 MMM MälarModulMöte - En modelljärnvägsförening för modelljärnvägar byggda i modulform

Se även
 3M – ett amerikanskt multinationellt konglomerat